Albert Chaubard
 Laura Chaubard
 Louis Athanase Chaubard